Микинес:
 Микинес (Греция) — деревня в Греции, рядом с древним городом Микены.
 Микинес — устаревшая передача названия фарерского острова Мичинес.

См. также 
 Мичинес